Rodes - a maior das ilhas do Dodecaneso, situadas no Mar Egeu e que integra o território administrado pela Grécia; famosa devido ao Colosso de Rodes
Rodes (cidade)

Localidades

Ilha de Rodes (EUA)

Rodès

Pessoas
Lana Rodes

Desambiguação